Gidding ist der Familienname folgender Personen:

 John Gidding (* 1977), türkischer Architekt, Fernsehschauspieler und ehemaliges Fashion-Model
 Nelson Gidding (1919–2004), US-amerikanischer Drehbuchautor